Refa’el Basz
 Umar Basz Hanba

Zobacz też 
 bash